

Cinema 
 Strange Fruit – film del 1978 diretto da Seth Pinsker
 Strange Fruit – film del 2004 diretto da Kyle Schickner
 Strange Fruit Films – società di produzione cinematografica

Letteratura 
 Frutto proibito (Strange Fruit) – romanzo di Lilian Smith del 1944

Musica 
 Strange Fruit – brano musicale scritto da Abel Meeropol sotto lo pseudonimo di Lewis Allan e reso famoso da Billie Holiday
 Strange Fruit – album di Sting e Gil Evans del 1997
 Strange Fruit – album di Trijntje Oosterhuis del 2004
 Strange Fruit – gruppo musicale crossover toscano nato negli anni 1990
 Strange Fruit Project – gruppo musicale hip hop statunitense
 Strange Fruit Records – etichetta discografica britannica

Televisione 
 Strano frutto (Strange Fruit) – episodio della seconda stagione di Cold Case - Delitti irrisolti